Bach vom Schloßberg steht für folgende Gewässer im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen:

 Oberer Bach vom Schloßberg
 Unterer Bach vom Schloßberg